Теннисный чемпионат Дубая 2005 — ежегодный профессиональный теннисный турнир в международной золотой серии ATP для мужчин и 2-й категории WTA для женщин.

Соревнования проводилось на открытых хардовых кортах в Дубае, ОАЭ. Мужчины выявили лучших в 13-й раз, а женщины — в 5-й.

Турнир прошёл с 21 февраля по 7 марта 2005 года: первую неделю лучшую выявляли мужчины, а вторую — женщины.

Прошлогодние победители:
 мужчины одиночки —  Роджер Федерер
 женщины одиночки —  Жюстин Энен-Арденн
 мужчины пары —  Махеш Бхупати /  Фабрис Санторо
 женщины пары —  Жанетта Гусарова /  Кончита Мартинес

Общая информация

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 
  Роджер Федерер обыграл  Ивана Любичича со счётом 6-1, 6-7(6), 6-3.
 Федерер выиграл 3-й одиночный титул в сезоне и 25-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Федерер выиграл местный турнир третий год подряд.
 Любичич сыграл 4-й одиночный финал в сезоне и 6-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Любичич проиграл в четвёртом финале с начала сезона и в третьем из них Федереру.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=8
| RD1-team01= И. Любичич
| RD1-score01-1=6| RD1-score01-2=6| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= Ж.-Р. Лиснар
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= В. Волчков
| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2=2
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Ф. Вердаско
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= И. Андреев
| RD1-score05-1=6| RD1-score05-2=7| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= М. Кьюдинелли
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=5
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Г. Руседски
| RD1-score07-1=6| RD1-score07-2=67
| RD1-score07-3=4
| RD1-seed08=3/WC
| RD1-team08= Т. Хенмен
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=7
| RD1-score08-3=6| RD1-seed09=5
| RD1-team09= Т. Робредо
| RD1-score09-1=7
| RD1-score09-2=7
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= О. Рохус
| RD1-score10-1=65
| RD1-score10-2=66
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Т. Бердых
| RD1-score11-1=6| RD1-score11-2=7
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= К. Бек
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=64
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Х.-Т. Ли
| RD1-score13-1=7| RD1-score13-2=6| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Р. Сёдерлинг
| RD1-score14-1=5
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Н. Кифер
| RD1-score15-1=7
| RD1-score15-2=6| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= М. Сафин
| RD1-score16-1=62
| RD1-score16-2=4
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=8
| RD2-team01= И. Любичич
| RD2-score01-1=64
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=7
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Ф. Вердаско
| RD2-score02-1=7
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=68

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= И. Андреев
| RD2-score03-1=65
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=3/WC
| RD2-team04= Т. Хенмен
| RD2-score04-1=7
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=5
| RD2-team05= Т. Робредо
| RD2-score05-1=6| RD2-score05-2=6| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Т. Бердых
| RD2-score06-1=2
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Х.-Т. Ли
| RD2-score07-1=6| RD2-score07-2=1
| RD2-score07-3=3
| RD2-seed08= 
| RD2-team08= Н. Кифер
| RD2-score08-1=2
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=6

| RD3-seed01=8
| RD3-team01= И. Любичич
| RD3-score01-1=7| RD3-score01-2=6| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=3/WC
| RD3-team02= Т. Хенмен
| RD3-score02-1=5
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=5
| RD3-team03= Т. Робредо
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= Н. Кифер
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=4
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=8
| RD4-team01= И. Любичич
| RD4-score01-1=6| RD4-score01-2=6| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=5
| RD4-team02= Т. Робредо
| RD4-score02-1=4
| RD4-score02-2=3
| RD4-score02-3= 
}}

 Финал 

 Женщины. Одиночный турнир 
  Линдсей Дэвенпорт обыграла  Елену Янкович со счётом 6-4, 3-6, 6-4.
 Дэвенпорт выиграла 1-й одиночный титул в сезоне и 46-й за карьеру в туре ассоциации.
 Янкович сыграла 1-й одиночный финал в сезоне и 2-й за карьеру в туре ассоциации.

 Первые раунды 

 Секция 1 

 Финал 

 Женщины. Парный турнир 
  Вирхиния Руано Паскуаль /  Паола Суарес''' обыграли  Светлану Кузнецову /  Алисию Молик со счётом 6-7(7), 6-2, 6-1.
 Руано выиграла 1-й парный титул и 30-й за карьеру в туре ассоциации.
 Суарес выиграла 1-й парный титул и 37-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Теннисный чемпионат Дубая
 ATP Тур 2005
 WTA Тур 2005
 Международная золотая серия ATP
 WTA 2-я категория
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 Профиль турнира на сайте WTA

ОАЭ
Теннис
Февраль 2005 года
Март 2005 года
2005